Европейското първенство по футбол 2016, наричано още Евро 2016, е 15-ото Европейско първенство по футбол организирано от УЕФА. Франция е домакин на турнира, който се провежда от 10 юни до 10 юли 2016 г. Отборът на  е защитаващ двете си последователни титли от 2008 и 2012, но е отстранен на осминафинал от . печели първата си титла след победа с 1:0 над  в продълженията на финала.

Франция е избрана за домакин на 28 май 2010 г., след като побеждава кандидатурите на Италия и Турция. Мачовете ще се проведат на 10 стадиона в 9 града: Бордо, Вилньов д'Аск, Ланс, Лион, Марсилия, Ница, Париж, Сент Етиен и Тулуза. Това е третият път, в който Франция ще е домакин на първенството след първото издание през 1960 г. и финалите от 1984 г.

За първи път в Европейското първенство участват 24 отбора, вместо дотогавашните 16. Домакинът Франция се класира по право, останалите 53 национални отбора участват в квалификации, които се провеждат от септември 2014 г. до ноември 2015 г.

Избиране на домакин 
Четири кандидатури са обявени преди крайния срок 9 март 2009 г. Това са Франция, Италия и Турция със самостоятелни кандидатури, както и Норвегия и Швеция с обща кандидатура. Норвегия и Швеция оттеглят кандидатурата си през декември 2009 г.

Домакинът е избран и обявен на 28 май 2010 г.

Резултати от гласуването

Разширен формат 
Форматът е променен спрямо този от предишното първенство. Груповата фаза се състои от шест групи (от A до F) от по четири отбора вместо от четири групи от по четири отбора, както е през 2012. Също така е добавена допълнителна фаза от директните елиминации – осминафинали. Първите два от всяка група, както и четирите най-добри отбора, заели трети места, продължават на осминафиналите. Следват четвъртфинали, полуфинали и финал.

Този формат прави мачовете общо 51 в сравнение с дотогавашните 31, които да се играят в период от 29 до 31 дни. Генералният секретар на УЕФА Джани Инфантино е представил формата като „незавършен“, защото поради нуждата от трети отбор от групата, който да продължи, това ще доведе до трудност в предотвратяването на ситуации, в които отборът може предварително да знае какви резултати му трябват, за да излезе от групата, което може да доведе до липса на тръпка за феновете или дори за тайни договорки между отборите.

Квалификации 

Разширяването на формата дава по-голям шанс на средноразрядните отбори за класиране.

53 страни се борят за 23 места, за да се присъединят към домакина . Урните с държавите са формирани на базата на коефициентите на страните според УЕФА след края на квалификациите за Световното първенство по футбол 2014, като шампионът от Евро 2012 по право е в първата урна.

Класирани отбори 

1 Удебелен шрифт обозначава шампион за тази година
2 Курсив шрифт обозначава домакин за тази година
3 от 1960 до 1980 Чехия участва като Чехословакия
4 от 1960 до 1988 Германия участва като ФРГ
5 от 1960 до 1988 Русия участва като СССР, а през 1992 като ОНД

Стадиони 

Бележка: Капацитетът на стадионите е планирания за мачовете по време на Евро 2016 и не е задължително да е пълният капацитет на стадиона.

 – Домакин на Световното първенство по футбол 1938
 – Домакин на Световното първенство по футбол 1998
 – Домакин на Евро 1960
 – Домакин на Евро 1984
 – Домакин на Купата на конфедерациите 2003
 – Всички капацитети са приблизителни

Съдии 
Избрани от УЕФА съдии:

Жребий за груповата фаза 

Церемонията по тегленето на жребия за груповата фаза на Евро 2016 се състоя в Париж на 12 декември 2015 г.

24-те отбора са разпределени в 4 урни, като за всяка група е предвиден по 1 отбор от всяка урна. Домакинът Франция и действащият шампион Испания са автоматично поставени в първа урна, а за разпределението на всички останали отбори се вземат предвид техните коефициенти, които представляват сбора от средния брой точки, които даден тим е спечелил в последните 3 квалификационни и (евентуално) финални турнира. 20% от тези точки идват от участието в Евро 2012, 40% – от Световното първенство през 2014 г. и 40% – от квалификациите за настоящето първенство.

Долната таблица представя 4-те урни. В скобите е посочена позицията на всеки отбор в ранглистата на УЕФА преди началото на първенството.  (8), като домакин, са поставени автоматично на първа позиция в Група A. , като защитаващи титлата си, са поставени автоматично в Урна 1 без значение от позицията в ранглистата.

Групова фаза 
Всички часове са в източноевропейско лятно време (UTC+3).

Група A

Група B

Група C

Група D

Група E

Група F

Таблица на отборите на 3-то място в групите

Фаза на директни елиминации 

Всички часове са в източноевропейско лятно време (UTC+3).

Схема

Осминафинали

Четвъртфинали

Полуфинали

Финал

Шампион

Статистика

Голмайстори 
6 гола
  Антоан Гризман (1)
3 гола

2 гола

1 гол

Бележка: В скоби е посочен броят на отбелязаните голове от дузпа.
Автоголове
  Биркир Севарсон (в полза на )
  Киърън Кларк (в полза на )
  Гарет Маколи (в полза на )

Обща статистика 
Топ 3 по показатели в категориите:

Други 
 Отсъдени дузпи: 12 (8 вкарани, 4 пропуснати)
 Най-бърз гол: 2-ра минута (1:40) (вторият най-бърз на Европейски първенства)
Роберт Левандовски за  срещу 
 Най-бърз гол след влизане в игра: 1 минута
Ондрей Дуда за  срещу  (влиза в 60')
 Общ брой показани жълти картони: 205 (∅ 4,02)
 Общ брой показани червени картони: 3 (∅ 0,06)

Картони 
Броят натрупани картони оказва влияние при определяне на финалното класиране в групите и определяне на най-добри трети отбори при равенство във всички други показатели.Играчите получават автоматично наказание за един мач при следните случаи:
 Директен червен картон (наказанието може да бъде удължено при сериозни провинения);
 Получаване на два жълти картона в два различни мача. Натрупаните жълти картони се изчистват след изиграване на четвъртфиналите (наказания от натрупани жълти картони не се пренасят за следващи международни двубои).

Получени картони на участниците в първенството и наказани футболисти:

а Дуйе Чоп е наказан за първия мач от Група D срещу  (12 юни), поради получен червен картон по време на квалификациите.
б Марек Сухи е наказан за първия мач от Група D срещу  (13 юни), поради получен червен картон по време на квалификациите.
в Лорик Цана получава 2 жълти картона в първия мач от Група A срещу ; наказан за втория мач от Група A срещу  (15 юни).
г Александар Драгович получава 2 жълти картона в първия мач от Група F срещу ; наказан за втория мач от Група F срещу  (18 юни).
д Бурим Кукели, поради натрупани жълти картони, е наказан за третия мач от Група A срещу  (19 юни).
е Алфред Финбогасон, поради натрупани жълти картони, е наказан за третия мач от Група F срещу  (22 юни).
ж Бартош Капустка, поради натрупани жълти картони, е наказан за осминафинала срещу  (25 юни).
з Н'Голо Канте и Адил Рами, поради натрупани жълти картони, са наказани за четвъртфинала срещу  (3 юли).
и Шейн Дъфи получава директен червен картон в осминафинала срещу .
к Томас Вермален, поради натрупани жълти картони, е наказан за четвъртфинала срещу  (1 юли).
л Тиаго Мота, поради натрупани жълти картони, е наказан за четвъртфинала срещу  (2 юли).
м Уилям Карвальо, поради натрупани жълти картони, е наказан за полуфинала срещу  (6 юли).
н Аарън Рамзи, поради натрупани жълти картони, е наказан за полуфинала срещу  (6 юли).
о Матс Хумелс, поради натрупани жълти картони, е наказан за полуфинала срещу  (7 юли).

Награди и отличия

Отбор на турнира 
Техническите наблюдатели на УЕФА избират идеалният състав на турнира, базирайки се на критериите поставени преди Европейското и в тактическа постройка според най-използваната по време на състезанието. 13-членният състав, ръководен от Йоан Лупеску и включващ сър Алекс Фъргюсън, Томас Шааф и Саво Милошевич, връчва първите две от индивидуалните награди и избира 11 играчи, за разлика от последните издания на турнира, когато са избирани по 23. Постройката на отбора е 4-2-3-1.

Изборът на наблюдателите и част от статистическите им показатели по време на Евро 2016:

Индивидуални 
Играч на турнира
  Антоан Гризман
Млад играч на турнира
Наградата се връчва на играчи родени след 1 януари 1994 г. Победителят Ренато Саншеш изпреварва Кингсли Коман и съотборника си Рафаел Герейро в избора на техническите наблюдатели.
  Ренато Саншеш – роден на 18 август 1997 г. (18-годишен)

За голмайсторския приз при равенство на вкараните голове за определяне на крайните позиции се взимат под внимание: а) броят асистенции; б) по-малко игрово време.
Златна обувка
  Антоан Гризман – 6 гола и 2 асистенции в 555 минути игра;
Сребърна обувка
  Кристиано Роналдо – 3 гола и 3 асистенции в 625 минути игра;
Бронзова обувка
  Оливие Жиру – 3 гола и 2 асистенции в 456 минути игра.

Играч на мача 
След края на всеки мач се избира играч, който се е представил най-добре и има основен принос за изхода на двубоя. Поради спонсорски причини, официалното име на наградата е Карлсберг Играч на мача (Carlsberg Man of the Match).

Сигурност и проблеми

Мерки за сигурност 
След терористичните нападения в Париж на 13 ноември 2015 г. се появяват съмнения за провеждането на Европейско първенство във Франция. Във връзка с това от УЕФА обявяват, че „жребият за Европейското първенство във Франция през 2016 година, както и самата надпревара, ще се проведат както са планирани, без никакви промени“. Жак Ламбер, шеф на организационния комитет, уточнява, че от самото начало на подготовката за Европейското са взети под внимание терористичните рискове.

Преди началото на шампионата френските власти уверяват, че стачките, които са обхванали страната няма да попречат на нормалното провеждане на първенството. В столицата Париж е увеличен броят на полицията, за да бъде обезпечена сигурността в най-големите фен зони и са „предприети безпрецедентни мерки за сигурност“. В цялата страна над 90 хиляди военни и полицаи са мобилизирани във връзка с провеждането на Европейското. Остава в сила извънредното положение прието в цялата страна след терористичните нападения. В допълнение, от френското правителство възлагат изработването на приложение за телефони, което да уведомява при терористични атаки и по какъв начин да реагират хората.

Хулигански прояви 
От първия ден на първенството започват сериозни сблъсъци между фенове и полиция. В Марсилия на 10 юни има боеве между англичани и французи, като полицията трябва да се намесва със сила, за да възстанови реда. На следващия ден боевете по улиците на града продължават преди и след мача от Група B между  и  (завършил 1:1) между привърженици на двата отбора. След края на мача руски фенове нахлуват в английския сектор, десетки пострадват, а полицията отново се намесва със сила, което допринася за увеличаване броя на пострадалите. Три дни по-късно, на 14 юни, УЕФА налага условно наказание на Русия от дисквалифициране от турнира при повторни инциденти вътре на стадионите във всеки от оставащите мачове на отбора. Руският футболен съюз е глобен със 150 хиляди евро. Английският отбор е предупреден, че може да получи подобно наказание. Още същият ден Франция започва да депортира руски фенове, свързани с безредиците. Общо около 50 фена са върнати в Русия. Схватките между руските и английските фенове продължават и в Лил, където 37 са арестувани, а 16 са приети в болница. От УЕФА заявяват, че няма да налагат допълнителни санкции. По-малки безредици между фенове на други отбори има и в други градове домакини на турнира.

На 17 юни в 86-ата минута от мача от Група D между  и , хърватски фенове хвърлят на терена запалени факли, димки и бомбички. Мачът се налага да бъде прекратен за няколко минути. Една от бомбичките ранява пожарникар на терена. Хърватската федерация е глобена 100 хиляди евро заради причинените безредици.

Проблеми с покритието на стадионите 
Преди края на мачовете от груповата фаза се забелязват проблеми с тревното покритие на стадионите. Много от отборите се оплакват от качеството на терените, а от УЕФА също не са доволни от поддръжката, която имат стадионите в Лил, Марсилия и Ница. След изиграване на последния мач от груповата фаза на стадиона в Лил на 22 юни (двубоят между Италия и Република Ирландия), тревното покритие е сменено за мачовете от директните елиминации, поради лошо качество на терена. Новото покритие е доставено от Холандия.

Официална топка

Излъчване в България 
Правата за телевизионно излъчване на първенството са закупени от Българската национална телевизия и Нова Броудкастинг Груп, като броят на излъчваните срещи е разделен по равно. Срещите се излъчват на живо по БНТ 1 и БНТ HD, от страна на БНТ и по Нова, Диема и Диема Спорт, от страна на Нова Броудкастинг.

Мачовете са гледани от територията на България и през интернет страниците на bnt.bg и Gong Play.

Източници

Външни препратки 

 
 Избиране на домакин за Евро 2016